Biblioteka Młodych (tytuły 3D) – międzywydawnicza (m.in. Nasza Księgarnia) seria książek z lat 70. i 80. XX wieku dla młodzieżowego czytelnika.
 Biblioteka Młodych (logo gołąb-książka) – seria książek z lat 80. XX wieku, opublikowanych głównie przez wydawnictwo Książka i Wiedza, zaangażowanych w ówczesną ideologię.